Rochdale bezeichnet:

 Rochdale, eine Stadt in England
 Rochdale (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Rochdale (New York), ein Stadtteil von New York
 Metropolitan Borough of Rochdale, ein britischer Verwaltungsbezirk
 Rochdale Motor, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Rochdale-Neutralität
 Rochdale Society of Equitable Pioneers